Сара Бейкер () — американская комедийная актриса. Бейкер известна благодаря роли жены Зака Галифианакиса в фильме 2012 года «Грязная кампания за честные выборы», а также своей регулярной роли в ситкоме «На старт!» (2012—2013). Когда «На старт!» был закрыт весной 2013 года, Бейкер получила роли второго плана в кинофильмах «Тэмми» с Мелиссой Маккарти, и «Хорошо Ли» с Риз Уизерспун.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Женщины-комедианты
Киноактрисы США
Выпускники Университета Джеймса Мэдисона